Tararua bezeichnet in Neuseeland:
 Tararua (Gattung) aus der Familie der Trichterspinnen
 einen Distrikt, siehe Tararua District
 ein Gebirge, siehe Tararua Range
 ein Dampfschiff, siehe Tararua (Schiff)

Sonstiges:
 Mount Tararua, Berg im Viktorialand, Antarktika